Crépieux-la-Pape est une ancienne commune de l'Ain puis du Rhône et un quartier de la ville de Rillieux-la-Pape.
Jules Crépieux-Jamin (1859 - 1940) est un graphologue français.